Округ Уоллоуа () располагается в штате Орегон, США. Официально образован 14 октября 1887 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 7008 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 8163,688 км², из которых 8145,558 км² — суша и 15,540 км² (или 0,200 %) — водоемы. В окружном центре Энтерпрайз средняя температура июля составляет 16 °С со средним максимумом 26,1 °С, средняя температура января — −4,1 °С со средним минимумом −9,6 °С.

Соседние округа 
 Колумбия (штат Вашингтон) — на северо-западе;
 Гарфилд (штат Вашингтон) — на севере;
 Асотин (штат Вашингтон) — на северо-востоке;
 Нез-Перс (штат Айдахо) — на северо-востоке;
 Айдахо (штат Айдахо) — на востоке;
 Адамс (штат Айдахо) — на юго-востоке;
 Бейкер — на юге;
 Юнион — на юго-западе;
 Юматилла — на западе.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 7226 жителей в составе 3029 домашних хозяйств и 2083 семей. Плотность населения составляет 1,00 человек на км². На территории округа насчитывается 3900 жилых строений, при плотности застройки менее 1,00-го человека на км². Расовый состав населения: белые — 96,50 %, афроамериканцы — 0,03 %, коренные американцы (индейцы) — 0,71 %, азиаты — 0,24 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 0,95 %, представители двух или более рас — 1,54 %. Испаноязычные составляли 1,73 % населения независимо от расы.

В составе 28,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,35 человека, и средний размер семьи 2,85 человека.

Возрастной состав округа: 24,30 % моложе 18 лет, 4,90 % — от 18 до 24, 21,90 % — от 25 до 44, 30,00 % — от 45 до 64 и 30,00 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 44 года. На каждые 100 женщин приходится 100,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 96,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял , на семью — . Среднестатистический заработок мужчины был  против  для женщины. Доход на душу населения составлял . Около 9,80 % семей и 14,00 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,30 % молодёжи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 11,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Уоллоуа, штат Орегон
 Национальная ассоциация округов США

Округа Орегона